Piney Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Piney Township (Carroll County, Arkansas)
 Piney Township (Cleburne County, Arkansas)
 Piney Township (Oregon County, Missouri)
 Piney Township (Pulaski County, Missouri)
 Piney Township (Texas County, Missouri)
 Piney Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Piney Creek Township